

Persone
Giovanni Enrico Hoepli (1913-2006) – editore italiano
Ulrico Hoepli (1847-1935) – editore italiano di origine svizzera

Altro
8111 Hoepli – asteroide
Hoepli – casa editrice italiana
Libreria Internazionale Hoepli – libreria di Milano
Villino Hoepli – antica villa di Milano